UB Group
Universidade do Botswana
 Ub (Sérvia), uma vila na Sérvia.
Universidade do Brasil, uma denominação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Pessoas
Ub Iwerks

Desambiguação